Били:

 Били — деревня в Вороновском районе Гродненской области Белоруссии.
 Били — одно из прозвищ Динияра Билялетдинова.
 Били — название, данное группе гигантских шимпанзе, живущих в лесу Били в Конго.
 Били Тигржи — профессиональный чешский хоккейный клуб из города Либерца.
 Били, Гарольд (1909—2001) — британский дипломат, историк и арабист.